O Grande Prêmio da China de 2007 foi a quarta etapa do mundial de MotoGP de 2007. Aconteceu no final de semana de 4 a 6 de Maio nos 5.451 km do Circuito Internacional de Shanghai.

MotoGP

250 cc

125 cc

China
2007
Desporto na China em 2007